Кушнір — ремісник з обробки хутра.
 «Кушнір» — пам'ятна монета НБУ.
 «Кушнір» — пам'ятна срібна монета НБУ.

Прізвище 

Кушнір (, , , ) — українське та єврейське прізвище, яке походить від назви професії «кушнір» або «кушнир» (інші назви: «хутряник», «хутровик»), і найчастіше зустрічається у ашкеназьких євреїв Європи, а також серед етнічних українців та білорусів.

 Кушнір Алла Шулімівна (1941—2013) — радянсько-ізраїльська шахістка, гросмейстер.
 Кушнір Альона Миколаївна  — старший сержант Збройних сил України, учасниця російсько-української війни, що відзначилася під час російського вторгнення в Україну у 2022 році.
 Кушнір Анастасія Валентинівна  — капітан медичної служби Збройних сил України, учасниця російсько-української війни, що відзначилася у ході російського вторгнення в Україну.
 Кушнір Анатолій Володимирович (1992—2022) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кушнір Анатолій Петрович ( 1961) — український політик, мер міста Жмеринка.
 Кушнір Антон Андрійович ( 1983) — український письменник, журналіст.
 Кушнір Антон Сергійович ( 1984) — білоруський фристайліст
 Кушнір Антон Ярославович ( 1979) — український флейтист і педагог, лауреат міжнародних конкурсів, засновник і творчий керівник ансамблю солістів «Solo Плюс».
 Кушнір Богдан Іванович ( 1957) — український журналіст і письменник.
 Кушнір Борис Ісакович ( 1948) — український та австрійський скрипаль.
 Кушнір Борис Михайлович ( 1921, Монреаль) — український педагог, історик-методист, краєзнавець.
 Кушнір Василь (1893—1979) — український церковний і громадський діяч у Галичині, а від 1934 — в Канаді.
 Кушнір Віктор Степанович (1937—1973) — український поет, журналіст.
 Кушнір Вікторія Олександрівна — помічник Міністра оборони України, нагороджена орденом княгині Ольги.
 Кушнір Віталій Михайлович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Кушнір Володимир (1894—1970) — український військовик, старший десятник УГА.
 Кушнір Володимир (1881—1938) — український публіцист і журналіст.
 Кушнір Володимир Григорович (1922—1979) — депутат Верховної Ради УРСР.
 Кушнір Вячеслав Олексійович (1994—2022) — молодший сержант окремого загону спеціального призначення НГУ «Азов» Національної гвардії України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Кушнір Данило (?–1766) — мліївський титар, активний учасник боротьби проти унії.
 Кушнір Дмитро Анатолійович (1970—2017) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кушнір Дмитро Володимирович — штаб-сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України.
 Кушнір Іван (1877—1940) — український політичний діяч, репресований більшовиками.
 Кушнір Іван Миколайович (?, Дрогобич — 1919, Дрогобич) — український революціонер.
 Кушнір Іван Юрійович (1925—1992) — український скульптор.
 Кушнір Ігор Миколайович (1984—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кушнір Максим Валерійович — полковник юстиції, лицар ордена Данила Галицького.
 Кушнір Макар Олександрович (1890—1951) — український політичний діяч і журналіст.
 Кушнір Мирослав Андрійович (1922—1944) — український поет, діяч ОУН — УПА (псевдонім — Лунь).
 Кушнір Микола Іванович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.
 Кушнір Микола Петрович — український історик
 Кушнір Михайло (1897—1988) — український громадсько-освітній діяч, публіцист.
 Кушнір Михайло Миколайович (1953—2013) — український краєзнавець.
 Кушнір Надія Вячеславівна (1993) — українська ілюстраторка і дизайнерка.
 Кушнір Наталія Олександрівна — декан факультету Херсонського державного університету, заслужений працівник освіти України
 Кушнір Олег Володимирович (1986—2015) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кушнір Олег Сергійович (1967—2018) — полковник медичної служби Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кушнір Олександр Анатолійович ( 1979) — український спортсмен, чемпіон світу з усестильового карате в особистому заліку.
 Кушнір Олександр Вікторович (1978—2016) — сержант Збройних сил України, учасник війни на сході України.
 Кушнір Олександр Дмитрович ( 1946) — український політик, народний депутат України.
 Кушнір Роман Михайлович ( 1954) — український математик, член-кореспондент НАН України.
 Кушнір Семен Якович ( 1937) — український і російський науковець у галузі гірництва, Заслужений діяч науки і техніки Російської Федерації.
 Кушнір Сергій Васильович  — сталевар цеху АТ «Металургійний комбінат „Азовсталь“», заслужений металург України.
 Кушнір Сергій Олександрович (1984—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кушнір Сергій Павлович — сержант Збройних сил України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Кушнір Сергій Семенович (* 1988) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кушнір Юрій Іванович (1978—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кушнір Юрій Миколайович (1978—2018) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Кушніров
 Кушніренко
 Кушнарьов
 Кушнер
 Кушніри — село в Сумській області

Примітки 

Українські прізвища